Kuld ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Kuld (1870–1938), deutscher Architekt
 Lothar Kuld (* 1950), deutscher Theologe (katholisch)

Siehe auch:
 Kult (Begriffsklärung)